Ма́рко Ло́мич (; 13 сентября 1983, Чачак, СФРЮ) — сербский футболист, защитник.

Биография 
5 июля 2010 года подписал контракт с московским «Динамо» сроком на три года. 8 мая 2011 года забил первый гол за «Динамо», в добавленное время сравняв счёт в матче против ЦСКА (2:2)

Провёл за сборную Сербии 3 матча. Первый матч завершился победой сербов над сборной Японии со счётом 3:0. Матч квалификационного раунда чемпионата Европы 2012 против сборной Эстонии завершился поражением сербов со счётом 1:3. Марко в этом матче отметился хорошим ударом со штрафного, который вытащил вратарь сборной Эстонии.

4 июля 2014 года на правах свободного агента перешёл в «Мордовию».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте reprezentacija.rs
 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» (Москва)

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Железник»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Кобленц»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Мордовия»